Флаг сельского поселения До́мнинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Домнинское Каширского муниципального района Московской области Российской Федерации. 

Флаг утверждён 1 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4086.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба поселения: попеременно расположенные три одинаковые синие и две одинаковые белые вертикальные полосы (каждая белая — 1/36 полотнища), посередине боковых синих полос — жёлтые изображения пчёл, средняя полоса несёт бело-жёлтые изображения трёх яблоневых цветков».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Сельское поселение Домнинское» Каширского муниципального района Московской области составлен на основании герба сельского поселения Домнинское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территория современного сельского поселения Домнинское, расположенного на юге Московской области была заселена людьми ещё несколько тысячелетий назад. Подтверждением этому является одно из старейших поселений — деревня Труфаново, здесь учёными во время раскопок были обнаружены следы древнего поселения.

Долины многочисленных ручьёв и прудов способствовали успешному развитию земледелия и животноводства возникшим здесь в глубокой древности. Многие поколения местных жителей прославили свой край мирным трудом — здесь процветали разнообразные промыслы и ремёсла. Самые распространённые — садоводство и пчеловодство. Свои товары жители отвозили на продажу не только в Каширу и Москву, но и на всероссийские ярмарки. Яблоневые цветы и пчёлы на флаге символизируют успешное развитие сельского хозяйства ставшее основой экономики сельского поселения. Пчела также является традиционным символом трудолюбия, бережливости, порядка и коллективного труда.

Большую роль в развитии поселения сыграли проходящие здесь дороги, соединяющие Москву с югом России, с Новороссийском и Астраханью — современные федеральные трассы Дон и Каспий, отражённые на флаге двумя полосами.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, стабильности, богатства, солнечного тепла, интеллекта и уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Синий цвет — символ чести, духовности, возвышенных устремлений, достоинства.

Примечания 

Флаги с изображением пчелы
Флаги с изображением яблони